Boyat – centro abitato del distretto di Ağcabədi, in Azerbaigian
 Boyat – centro abitato del distretto di Neftçala, in Azerbaigian
 Boyat – centro abitato del distretto di Şamaxı, in Azerbaigian
 Boyat – centro abitato del distretto di Ucar, in Azerbaigian